Aššur-dan ist der Name mehrerer Könige von Assyrien:

  Aššur-dan I. regierte von 1178 v. Chr. bis 1133 v. Chr.
  Aššur-dan II. regierte von ca. 935 v. Chr. bis 912 v. Chr.
  Aššur-dan III. regierte von 772 v. Chr. bis 755 v. Chr.